Узо́м, Гав и Рив-дю-Не () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6417. Всего в кантон Узом, Гав и Рив-дю-Не входит 18 коммун, центральный офис расположен в Не.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Западный Не (9 коммун), Западный По (3 коммуны), Южный По (3 коммуны), Жюрансон (2 коммуны) и Сен-Пьер-д’Ирюб (1 коммуна).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Узом, Гав и Рив-дю-Не на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи